Черёха — железнодорожная станция, построенная около 1896 года псковским предпринимателем Георгом Францевичем Викенгейзером, находится в деревне Черёха Псковского района Псковской области, Россия. Располагается на линии Октябрьской железной дороги на участке Псков — Остров — Пыталово на 281 км линии Санкт-Петербург — Вильнюс (бывшей Петербурго-Варшавской железной дороги).

История 
Некоторое время именовалась «платформой Викенгейзера», на карте 1915 года появилось название «платформа Черёха», на картах 1940-х годов — «станция Череха».

См. также 
 Железнодорожный мост через Черёху

Примечания

Ссылки 
  281 километр Варшавской дороги, 7 километр от Пскова.
 Черёха — на карте.
 Схема станции Череха в 2011 году.
 Череха
 ПЖД. Полустанок, платформа ВИКЕНГЕЙЗЕРА, станция ЧЕРЕХА

Железнодорожные станции и платформы Псковской области